Цимбаліста — українське прізвище іменникового типу.
 Цимбаліста Василь Володимирович — український художник, який працює в жанрах сакрального мистецтва, живопису та портрету.

Цимбаліста — українське прізвище прикметникового типу. Жіноча форма прізвища Цимбалістий.
 Цимбаліста Ольга Леонтіївна — український наковець, завідувач кафедри дитячих хвороб факультету післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор.

Див. також 
 Цимбалістий
 Цимбаліст (прізвище)
 Цимбаліст — музикант, що грає на цимбалах.

Українські прізвища
Жіночі форми прізвищ